Арка́дий Никола́ев:
 Николаев, Аркадий Николаевич (1918—2000) — заслуженный тренер СССР, чемпион СССР по лыжным гонкам.
 Николаев, Аркадий Фёдорович (1914—1987) — советский полярник.
 Николаев, Аркадий Юрьевич (род.1937) — советский футболист.